Az 1976-77-es első osztályú magyar labdarúgó-bajnokságban 18 csapat küzdött a bajnoki címért. A Vasas nyerte a bajnokságot Várady Béla ezüstcipős gólképességével (36 gól), az Újpesti Dózsa és a Ferencváros előtt.

A Salgótarjáni BTC és a Dorog búcsúzott, a Pécsi Munkás és a Székesfehérvári MÁV Előre SE érkezett az első osztályba.

Végeredmény 

A bajnok Vasas SC játékosai
Mészáros Ferenc (32) – Török Péter (32), Hegedűs Béla (31), Komjáti András (34), Kántor Mihály (25) – Gass István (34), Müller Sándor (34), Zombori Sándor (34) – Kovács István (33), Izsó Ignác (31), Várady Béla (34).
Játszott még: Kanász József (16), Földházi István (12), Szőke István (8), Becsei Péter (5), Fábián Tibor (4), Tamás Gyula (3), Tímár István (2).
Edző: Illovszky Rudolf

Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Rothermel Ádám (16) – Viczkó Tamás (32), Dunai III Ede (29), Sarlós András (34), Tóth József (33) – Kolár Endre (31), Nagy László (26), Tóth András (24) – Fazekas László (34), Törőcsik András (23), Fekete László (28).
Játszott még: Kellner Jenő (24), Zámbó Sándor (23), Bene Ferenc (12), Schumann Péter (12), Szigethi Károly (11), Kovács László (8), Bíró Antal (5), Dunai II Antal (3), Gyöngyösi János (3), Kerekes György, (1), Stemler Tibor (1).
Edző: Várhidi Pál

A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Hajdú József (28) – Martos Győző (33), Bálint László (34), Vépi Péter (31), Megyesi István (26) – Ebedli Zoltán (32), Nyilasi Tibor (26), Mucha József (23) – Pusztai László (31), Vad István (19), Magyar István (33).
Játszott még: Onhausz Tibor (20), Rab Tibor (20), Pogány László (16), Szabó Ferenc (16), Kelemen Gusztáv (12), Dombai András (6), Takács László (5), Csaja Mihály (4), Mészöly Pál (3), Giron Zsolt, (2), Nérey György (1).
Edző: Dalnoki Jenő

Kereszttáblázat

Díjak

Góllövőlista

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 Futball '93 (Budapest, 1994) 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)
 Nemzeti bajnokság, 75. szezon - 1976–77

magyar 1
magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok